800 può essere usato in diversi contesti.

Anno 
 800 – (DCCC in numeri romani) è un anno bisestile del VIII secolo 
 800 a.C. 
 Anni 800 – decennio che comprende gli anni dal 800 al 809 inclusi
 Anni 800 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 809 a.C. al 800 a.C. inclusi.

Automobili
 Rover Serie 800, automobile prodotta dal 1986 al 1999 dal Gruppo Austin Rover e poi dal Gruppo Rover

Codici 
 800  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Harvard Observatory, ad Arequipa, nella regione peruviana omonima

Matematica 
 800 (numero) – numero naturale

Musica 
800  – album del 2007 del musicista turco Mercan Dede

Pagine correlate 
 Ottocento (disambigua)

Altri progetti